Гран-при Ве́нгрии 2014 года (официально Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2014) — автогонка, одиннадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года, который прошёл c 25 по 27 июля на трассе «Хунгароринг», Будапешт, Венгрия.

Свободные заезды

Квалификация 

|}

 Примечания
 1.  Кевин Магнуссен попал в аварию в третьем сегменте квалификации и не показал там никакого времени. Наказан стартом с пит-лейн за смену шасси в режиме закрытого парка.
 2.  Льюис Хэмилтон не показал времени из-за возгорания своего болида, но был допущен к старту решением стюардов. Наказан стартом с пит-лейн за смену шасси в режиме закрытого парка.
 3.  Пастор Мальдонадо не показал времени из-за отказа накопителя энергии, но был допущен к старту решением стюардов.

Гонка 
На этот раз старт прошёл без столкновений, но Хэмилтона развернуло во 2-м повороте, и он задел стену, а также после этого жаловался на тормоза.

На 7-м круге в третьем повороте Эрикссон разбил машину, вызвав тем самым жёлтые флаги и машину безопасности. Пилот невредим и сам покинул машину. Практически все заехали в боксы, чтобы сменить резину на слик. Перес и Гутьеррес довольно опасно одновременно выезжали из боксов. Машину Баттона выпустили с пит-стопа очень опасно — едва не задев машину Верня. Но столкновения не последовало.

На 10-м круге Ромен Грожан разбил машину на выходе из 3-го поворота, машина безопасности остаётся на трассе. У Росберга дымится тормозной диск. Грожан покинул машину, маршалы убрали её с трассы.

На 13-м круге машина безопасности уходит, рестарт.

На 14-м круге останавливается Хюлькенберг в 14 повороте из-за удара о стену и контакта с Пересом.

На 20-м круге Хэмилтон сообщает, что его передний левый тормозной диск перегревается.

На 22-м круге, на выходе из последнего поворота Перес теряет управление и терпит очень серьезную аварию на стартовой прямой. Машина безопасности снова выходит на трассу.

Кобаяси останавливается в 12-м повороте на 24-м круге.

Рестарт на 26 круге.

На 33 круге машину Феттеля разворачивает в том же месте, что и машину Переса, но он «ловит» машину и продолжает гонку.

|}

 Примечания
 1.  Даниил Квят заглох на старте формирующего круга, и стартовал с пит-лейн.

Круги лидирования

Машина безопасности (причина появления) 
 9-13 круги (авария Эрикссона, затем авария Грожана).
 23-26 круги (авария Переса).

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 10-й поул Нико Росберга.
 27-й поул команды Mercedes.
 8-й быстрый круг Нико Росберга.
 20-й быстрый круг команды Mercedes.
 2-я победа Даниэля Риккардо.
 49-я победа команды Red Bull.
 50-й старт в карьере Жана-Эрика Верня.
 50-й Гран-при и старт в истории команды Marussia.
 50-й Гран-при и старт в истории команды Caterham.
 50-й подиум команды Mercedes.
 3 000-й круг лидирования команды Red Bull.
 50 000-й км мексиканцев.

Источник: f1news.ru

Интересные факты 
Льюис Хэмилтон стал первым гонщиком в истории «Формулы-1», кто смог подняться на подиум в двух гонках подряд после старта с 20-й позиции и ниже.

Хэмилтон также стал первым гонщиком в истории Гран-при Венгрии, кто поднялся на подиум, стартовав ниже 13-й позиции.

Финиш Нико Росберга на четвёртом месте стал худшим результатом для Mercedes в этом сезоне в тех гонках, где пилоты команды были классифицированы. До сих пор гонщики Mercedes в этом году либо поднимались на подиум, либо сходили с дистанции.

Нико Хюлькенберг прервал лучшую в своей карьере серию из 12-и гонок подряд, в которых он зарабатывал очки.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Венгрии